Марти́ненко — українське прізвище, утворене від імені Мартин. Відомі носії:

 Мартиненко Анатолій Олексійович (1925—1995) — Герой Соціалістичної Праці, повний кавалер ордена Слави.
 Мартиненко Валентина Василівна ( 1936) — український мистецтвознавець.
 Мартиненко Василь Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мартиненко Василь Володимирович ( 1957) — український футболіст.
 Мартиненко Віктор Вячеславович ( 1964) — голова Новогригорівської сільської ради.
 Мартиненко Віра Григорівна ( 1946) — українська співачка (сопрано), народна артистка України (1995).
 Мартиненко Володимир:
 Мартиненко Володимир Володимирович ( 1957) — соціолог, політолог, економіст; доктор політичних наук, професор.
 Мартиненко Володимир Олексійович ( 1958) — член Українського геральдичного товариства та Всеукраїнського союзу краєзнавців.
 Мартиненко Володимир Петрович (1937—2007) — заслужений металург України, народний депутат Верховної Ради України першого скликання.
 Мартиненко Володимир Никифорович (1923—1988) — радянський дослідник історії, дипломат.
 Мартиненко Євгеній Васильович (25.01.2000—24.03.2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мартиненко Євгеній Олегович ( 1993) — український футболіст.
 Мартиненко Єгор Володимирович ( 1987) — український тріатлоніст.
 Мартиненко Іван:
 Мартиненко Іван Іванович (1924—2006) — доктор технічних наук, професор Української сільськогосподарської академії, академік.
 Мартиненко Іван Іванович ( 1943) — український геолог, кандидат технічних наук, працівник Державної геологічної служби України.
 Ліщина-Мартиненко Іван Іванович (1883 — ? після 1929) — український архівіст, викладач та громадський діяч.
 Мартиненко Іван Михайлович (1899—?) — український радянський комуністичний діяч.
 Мартиненко Іван Назарович (1915—1944) — герой Радянського Союзу.
 Мартиненко Ірина Ігорівна — учитель Бахмацької гімназії, заслужений вчитель України
 Мартиненко Любов Петрівна — сільський голова селища Южне.
 Мартиненко Максим Дмитрович ( 1988) — український бадмінтоніст.
 Мартиненко Марія Станіславівна (Марія Діптан; нар. 1988) — українська бадмінтоністка, багаторазова чемпіонка України.
 Мартиненко Микола Володимирович ( 1961) — український політик.
 Мартиненко Микола Дмитрович ( 1990) — український бадмінтоніст.
 Мартиненко Микола Якович ( 1944) — український дипломат.
 Мартиненко Михайло Дмитрович ( 1937) — білоруський математик, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Мартиненко Надія Володимирівна ( 1956) — українська художниця.
 Мартиненко Ніна Антонівна (1926—2011) — українська науковиця, головний науковий співробітник Інституту свинарства імені О. В. Квасницького НААНУ, докторка біологічних наук, лауреатка Державної премії України в галузі науки і техніки, професорка.
 Мартиненко Олег Анатолійович ( 1965) — український правозахисник, професор, доктор юридичних наук.

 Мартиненко Олександр:
 Мартиненко Олександр Владленович ( 1960) — генеральний директор інформаційного агентства Інтерфакс-Україна.
 Мартиненко Олександр Євгенович (1989—2015) — український волейболіст, військовий, учасник російсько-української війни.
 Мартиненко Олександр Миколайович ( 1989) — український трековий і шосейний велогонщик.
 Мартиненко Олександр Федорович (*1946) — радянський футболіст, півзахисник.

 Мартиненко Петро Федорович (1936—2013) — український юрист, суддя Конституційного суду України.
 Мартиненко Роман — виконавчий директор Multi Media Distribution.
 Мартиненко Світлана Володимирівна ( 1977) — російська борчиня вільного стилю, чемпіонка Європи.
 Мартиненко Тамара Миколаївна ( 1964) — голова Тур'янської сільської ради.
 Мартиненко (Назарова) Тетяна Іванівна ( 1960) — російська співачка, поет-піснярка.

Також 
 Мариненко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко